Höltich ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Höltich (1671–nach 1728), deutscher Jurist und Sekretär, dessen Halbbruder:
 Franz Heinrich Höltich (1643–1676), deutscher Jurist und Syndikus, dessen Bruder:
 Joachim Werner Höltich (um 1640-nach 1693), deutscher Förster und Stifter, dessen Bruder:
 Johann Adolph Höltich (1641–1704), deutscher Jurist und Stadtschreiber
 Lars Uwe Höltich (* 1968), deutscher Fernsehproduzent